Добрецо́в — фамилия; имеет женскую форму Добрецо́ва. Известные носители:
 Добрецов, Виктор (род. 1977) — латвийский футболист, нападающий.
 Добрецов, Геннадий Евгеньевич (1941—2020) — советский и российский биофизик, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).
 Добрецов, Николай Леонтьевич (1936—2020) — советский и российский геолог, академик АН СССР (1987), председатель СО РАН (1997—2008).
 Добрецова, Наталья Сергеевна (род. 1938) — российская арфистка, заслуженная артистка РФ (1996).

См. также 
 Добрецово